Fabia är ett släkte av kräftdjur. Fabia ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Fabia